Малореченское:
 Малореченское — село в Алуштинском горсовете на Южном берегу Крыма.
 Малореченское — винодельческое предприятие в Крыму.
 Малореченское — нефтяное месторождение в Томской области.